

Aves
Gnorimopsar chopi
Chupim
Vira-bosta-picumã

Insetos
Scarabaeinae - Família de vários besouros conhecidos como "rola-bostas" ou "bosteiros"
Digitonthophagus gazella - espécie africana de besouro, da família dos rola-bostas

Desambiguação